Саламанка може да се односи на:

Шпанија
 Саламанка, град у Шпанији
 Провинција Саламанка, провинција у Шпанији
 Саламанка (универзитет у Шпанији)
 Саламанка (Мадрид), кварт у Мадриду

Јужна Америка
 Саламанка (град у Чилеу)
 Саламанка (општина у Мексику)

Саламанка (Њујорк), град у САД у држави Њујорк